Hiermee wordt meestal de lijstergaai bedoeld. Een lijstergaai is:
 zangvogelsoort uit het geslacht Garrulax en de familie Leiothrichidae.
 zangvogelsoort uit het geslacht Trochalopteron en de familie Leiothrichidae.